Lüßgraben ist ein Gewässername:

 Lüßgraben (Altmühl), linker Zufluss der Altmühl bei Trommetsheim in der Gemeinde Alesheim im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Lüßgraben (Friedberger Ach), linker Seitengraben der Friedberger Ach bei Markt Thierhaupten im Landkreis Augsburg, Bayern
 Lüßgraben (Landgraben), linker Zufluss des Landgrabens (zur Donau gegenüber Markt Offingen) bei Günzburg im Landkreis Günzburg, Bayern
 Lüßgraben (Maisach), rechter Zufluss der Maisach bei Bergkirchen im Landkreis Dachau, Bayern
 Lüßgraben (Rottbach), linker Zufluss des Rottbachs (zum Lech) bei Apfeldorf im Landkreis Landsberg am Lech, Bayern
 Lüßgraben (Schmiechach), linker Zufluss der Schmiechach (zur Paar) bei Schmiechen im Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Lüßgraben (Schwarzbach), linker Abzweig der Gennach bei Lamerdingen und Oberlauf des Schwarzbachs zur Wertach bei Oberhöfen in der Gemeinde Ettringen, jeweils im Landkreis Ostallgäu, Bayern

Siehe auch:
 Lußgraben
 Lüßbach